Niemcy:
 Berlin-Tempelhof – dzielnica Berlina
 Berlin-Tempelhof – stacja kolejowa w Berlinie

Inne:
 Berlin-Tempelhof – były port lotniczy w Berlinie (EDDI, THF)

Zobacz też:
 Tempelhof